Le Championnat de squash du British Open féminin 2018 est l'édition 2018 du British Open qui se déroule au KC Stadium à Kingston upon Hull du 15 au 20 mai 2018. 

Nicol David, quintuple vainqueur du tournoi et participant à tous les éditions depuis 2001, est blessée et forfait. Dipika Pallikal est également blessée et remplacée par Jenny Duncalf.

Le tableau comporte 32 joueuses dont 16 têtes de série et 8 joueuses qualifiées. Une wild card est octroyée à Fiona Moverley.

Au  tour, Tesni Evans devient la première Galloise à atteindre les quarts de finale du British Open après une victoire sur Joelle King, récente vainqueur des Jeux du Commonwealth et  joueuse mondiale. Quatre joueuses britanniques se retrouvent en quart de finale face à trois joueuses égyptiennes et une Française. La finale oppose les deux joueuses égyptiennes  et  mondiales Nour El Sherbini et Raneem El Weleily et Nour El Sherbini l'emporte sur la championne du monde Raneem El Weleily.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de , identique à celle de l'épreuve masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open
 British Open masculin 2018
 Saison 2017-2018 de la PSA

Liens externes 
 Fiche tournoi PSA

féminin 2018
Compétition de squash à Kingston upon Hull
Sport en Angleterre en 2018
Sport en mai 2018
PSA World Series 2018